Божо Вовк (Љубљана, 18. март 1933) је био југословенски и словеначки филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1965. || Истим путем се не враћај || /
|-
| 1968. || Сунчани крик || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1970. || -{John Klings Abenteuer}- (ТВ серија)|| /
|-
| 1971. || Еразем ин Потепух (ТВ мини серија)|| /
|-
| 1978. || Прослава пролећа || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1984. || Љубав || /
|-
| 1987. || Живела слобода || /
|-
| 1989. || Кафе Асториа || Полицајац
|-
| 1989. || Вештица Зофка || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1933.
Словеначки глумци
Југословенски глумци
Љубљанчани